Aceasta este lista celor 200 de '''comune din departamentul Alpes-de-Haute-Provence din Franța.

Alpes-de-Haute-Provence